Kai Havertz (ur. 11 czerwca 1999 w Akwizgranie) – niemiecki piłkarz występujący na pozycji pomocnika w angielskim klubie Chelsea F.C oraz w reprezentacji Niemiec. Uczestnik Mistrzostw Europy 2020 oraz Mistrzostw Świata 2022.

Kariera piłkarska

Kariera juniorska 
W wieku czterech lat Kai Havertz dołączył do lokalnego klubu piłkarskiego Alemannia Mariadorf. W 2009 roku dołączył do drużyny młodzieżowej Alemannii Aachen. W 2010 roku został zawodnikiem Bayeru 04 Leverkusen. 19 czerwca 2016 zagrał i strzelił gola w zwycięskim dla „Aptekarzy” finale . W sezonie 2016/2017 zagrał w trzech meczach Ligi Młodzieżowej UEFA. 31 sierpnia 2016 zdobył srebrny medal Fritza Waltera w kategorii U-17. 1 lipca 2016 został włączony do pierwszego zespołu.

Kariera klubowa

Bayer 04 Leverkusen 
W 2016 roku dołączył do seniorskiego zespołu Bayeru 04 Leverkusen. W rozgrywkach Bundesligi zadebiutował 15 października 2016 roku w przegranym 1:2 meczu z Werderem Brema. Pierwszego gola w lidze zdobył natomiast 2 kwietnia 2017 w zremisowanym 3:3 spotkaniu z VfL Wolfsburg.

Chelsea 
4 września 2020 został zawodnikiem Chelsea.

29 maja 2021 wraz z Chelsea wygrał Ligę Mistrzów UEFA. W finale zdobył zwycięskiego gola.

Kariera reprezentacyjna 
W reprezentacji Niemiec zadebiutował 9 września 2018 w wygranym 2:1 towarzyskim meczu z Peru. Grał w nim od 88. minuty po zastąpieniu Timo Wernera. Swojego pierwszego gola strzelił 9 października 2019 przeciwko reprezentacji Argentyny.

Statystyki

Klubowe 
 (aktualne na 11 marca 2023)

Reprezentacyjne 
 (aktualne na 1 grudnia 2022)

Wyróżnienia

Medale 
 Medal Fritza Waltera: U17 (srebro) – 2016
 Medal Fritza Waltera: U19 (złoto) – 2018

Inne 
 Drużyna sezonu Bundesligi – 2018/19
 Piłkarz miesiąca Bundesligi – kwiecień 2019, maj 2019, maj 2020
 Przełomowa jedenastka Ligi Mistrzów – 2019
Skład sezonu Ligi Europy – 2019/2020

Uwagi

Przypisy

Bibliografia 
 

Reprezentanci Niemiec w piłce nożnej
Piłkarze Bayeru 04 Leverkusen
Piłkarze Chelsea F.C.
Zdobywcy Pucharu Europy i Ligi Mistrzów
Uczestnicy Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej 2020
Uczestnicy Mistrzostw Świata w Piłce Nożnej 2022
Ludzie urodzeni w Akwizgranie
Urodzeni w 1999